Ambu bezeichnet:
 das dänische Medizintechnik-Unternehmen Ambu A/S
 einen Beatmungsbeutel, der nach dem Hersteller Ambu benannt ist (Ambubeutel)

Ambu ist der Familienname von
 Antonio Ambu (* 1936), italienischer Marathonläufer